Luka steht für:

 ein männlicher Vorname, siehe Luca (Vorname) #Variante „Luka“
 Rufname von Gertrude Poppert (1914–1943), deutsche Jüdin
 Luka (Sängerin) (* 1979), brasilianische Popsängerin
 Luka (Lied), Popsong (1987) von Suzanne Vega
 Luka (2023), Filmdrama von Jessica Woodworth
 Luka (Waja), Nebenfluss der Waja in Russland
 andere Schreibweise für den Suco Luca in Osttimor, siehe Luca (Viqueque)

Luka ist der Familienname folgender Personen:
 Branislav Lukić Luka (* 1970), bosnisch-herzegowinischer multimedialer Künstler
 Faimalaga Luka (1940–2005), tavaluischer Politiker, Generalgouverneur von Tuvalu
 Rodion Luka (* 1972), ukrainischer Segler

Luka ist der Name folgender Orte:
 Luka (Gemeinde Grimmenstein), Ortsteil von Grimmenstein, Bezirk Neunkirchen, Niederösterreich
 Luka (Kroatien), Gemeinde in der Gespanschaft Zagreb
 Luka (Sali), Dorf in der Gespanschaft Zadar
 Luka (Bor), Gemeinde in Serbien
 Lúka, Gemeinde im Okres Nové Mesto nad Váhom, Slowakei

in Tschechien:
 Luka u Doks (Luken), Gemeinde im Okres Česká Lípa
 Luka nad Jihlavou (Wiese a.d. Igel), Gemeinde im Okres Jihlava
 Luká, Gemeinde im Okres Olomouc
 Luka pod Medníkem (Luk), Ortsteil von Jílové u Prahy, Okres Praha-západ 
 Luka (Verušičky), Luka u Verušiček (Luck), Ortsteil von Verušičky, Okres Karlovy Vary
 Lukov (Luka), Ortsteil von Auscha (Úštěk), Okres Litoměřice

in der Ukraine:
 Luka (Jarmolynzi), Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Jarmolynzi
 Luka (Kolomyja), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kolomyja
 Luka (Kalusch), Dorf in der Oblast Iwano-Frankiwsk, Rajon Kalusch
 Luka (Kiew-Swjatoschyn), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Kiew-Swjatoschyn
 Luka (Taraschtscha), Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Taraschtscha
 Luka (Sambir), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Sambir
 Luka (Solotschiw), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Solotschiw
 Luka (Lochwyzja), Dorf in der Oblast Poltawa, Rajon Lochwyzja
 Luka (Swjahel), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel
 Luka (Schytomyr), Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Schytomyr
 Luka (Monastyryska), Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Monastyryska
 Luka (Kaniw), Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Kaniw
 Luka (Snowsk), Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Snowsk
 ehemaliges Dorf in der Oblast Tscherniwzi, heute Teil von Kostryschiwka
 Luka (Lityn), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Lityn
 Luka (Nemyriw), Dorf in der Oblast Winnyzja, Rajon Nemyriw

Siehe auch:
 Louka
 Luca
 Lucca (Begriffsklärung)
 Lucka (Begriffsklärung)
 Łuka
 Lukka (Begriffsklärung)